Dugu ist der Familienname folgender Personen:

 Amet Dugu (* 1998), russischer Fußballspieler 
 Isaac Bunde Dugu (* 1971), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Katsina-Ala

Dugu steht für:
 Dugu (Hebei), Stadt in Xinle, Provinz Hebei, China